Балша Косача се може односити на:

 Петар Балша Херцеговић Косача (у. 1514), титуларни херцег од светог Саве, син херцега Владислава Косаче
 Никола Балша Херцеговић Косача (у. 1562), титуларни херцег од светог Саве, унук херцега Петра Балше

Види још 
 Влатко Косача (вишезначна одредница)
 Јелена Косача (вишезначна одредница)
 Јован Косача (вишезначна одредница)